Bahia Castillo steht für:
 Bahia Castillo (Schiff, 1913), ein von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft in Dienst genommenes Schiff
 Bahia Castillo (Schiff, 1918), ein von der DDG Hansa in Dienst genommenes Schiff, siehe Rheinfels (Schiff, 1918)